Пинежское:
 Пинежское — озеро в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Пинежское — озеро в Шенкурском районе Архангельской области, исток реки Пинежка (притока Ваги).
 Муниципальное образование «Пинежское» — сельское поселение в Пинежском районе Архангельской области.